Гу́флер () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Гуфлер, Франтс (род. 1957) — датский кёрлингист и тренер, участник зимних Олимпийских игр 2002.
 Гуфлер, Ханс — датский кёрлингист и тренер.